William Murdoch ist der Name folgender Personen:

* William Murdoch (1754–1839), schottischer Ingenieur und Erfinder
 William Gordon Burn-Murdoch (1862–1939), schottischer Maler und Reiseschriftsteller
 William M. Murdoch (1873–1912), schottischer Erster Offizier der Titanic
 William W. Murdoch (* 1939), US-amerikanischer Ökologe und Hochschullehrer